Лос Сируелос има више значења:

 Лос Сируелос (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Сируелос (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Сируелос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Сируелос, Ел Сируело (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Сируелос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Сируелос, Ел Сируело (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Сируелос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Сируелос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Сируелос, Ел Сируело (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сируелос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сируелос (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сируелос, Ранчо лос Сируелос (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Сируелос (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сируелос (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сируелос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сируелос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сируелос (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Сируелос (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Сируелос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Сируелос (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Сируелос (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Сируелос (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Сируелос, Лос Сабинос (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Сируелос (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Сируелос, Ел Мекорал (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Сируелос (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Сируелос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Сируелос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Сируелос, Ла Лимита Но. 2 (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Сируелос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Сируелос (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Сируелос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Сируелос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Сируелос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Сируелос (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Сируелос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Сируелос (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику